Variante : Dioury.
 Farida Diouri (1953-2004), écrivaine marocaine
 Mohamed Diouri (1895-1953), nationaliste marocain
 Moumen Diouri (1938-2009), membre de l'Union socialiste des forces populaires et opposant au roi Hassan II ; écrivain et fils du précédent

Homonymie de patronyme